En la mitología griega, Hípaso  (en griego Ἴππασος) es el nombre de varios personajes:

Hípaso, nombre compartido por los padres de varios héroes de la Guerra de Troya:
 Hípaso, padre de Hipomedón con la ninfa Ocírroe.
 Hípaso, padre de Cárope y Soco.
 Hípaso, padre de Agelao el milesio. 
 Hípaso, padre de Cérano el licio.
 Hípaso, padre de Hipsénor.
 Hípaso, padre de Demoleón el lacedemonio.
 Hípaso, padre de Apisaón el peonio.
 Hípaso, padre de dos anónimos, conocidos solo por su patronímico Hipásidas -  aurigas:
 Hípaso, el auriga de Pamón (hijo de Príamo)
 Hípaso, un auriga griego asesinado por Deífobo.
Hípaso, hijo de Éurito, uno de los cazadores del jabalí de Calidón.

Hípaso de Pelene, ciudad del Peloponeso, padre de Áctor, Ífito, Asterión, Anfión, y Naúbolo. A los cuatro últimos se les atribuye una paternidad diferente.

Hípaso, un centauro muerto a manos de Teseo en la boda de Pirítoo e Hipodamía.

Hípaso, uno de los hijos de Príamo.

Hípaso, un tesalio muerto por Agenor en la Guerra de Troya.

Hípaso, hijo de Ceix, muerto en batalla mientras luchaba junto a Heracles contra Éurito.

Hípaso, hijo de Leucipe. Fue asesinado por ella y su compañero Minias.

Hípaso de Fliunte Se opuso a sus conciudadanos, que deseaban aceptar la oferta del dorio Régnidas que ofreció a los fliasios que se quedaran en sus asentamientos y le hicieran rey, y repartir las tierras entre ellos y sus dorios. Hípaso y los suyos, les exhortó a defenderse, pero ante la negativa de su pueblo, huyó con los que quisieron a la Isla de Samos. De este Hípaso era cuarto descendiente el filósofo Pitágoras, hijo de Mnesarco, hijo de Eufrón, hijo de Hípaso.

Referencias 

Personajes de la mitología griega